Nokia X2 — название нескольких мобильных телефонов Nokia, выпускавшихся в разные годы:
 Nokia X2-00 — мобильный телефон на платформе Series 40, выпущенный в 2010 году.
 Nokia X2-01 — мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой на платформе Series 40, выпущенный в 2010 году.
 Nokia X2-02 — мобильный телефон на платформе Series 40, выпущенный в 2012 году.
 Nokia X2-05 — мобильный телефон на платформе Series 40, выпущенный в 2011 году.
 Nokia X2 — Android-смартфон, выпущенный под руководством Microsoft Mobile в 2014 году.

x